Никола́й Ко́нонов:
 Кононов, Николай Викторович (род. 1980) — российский журналист и писатель.
 Кононов, Николай Иванович (1911—1944) — Герой Советского Союза.
 Кононов, Николай Кузьмич (1859 год — после 1917 года) — русский генерал-лейтенант.
 Кононов, Николай Михайлович (род. 1958) — русский поэт и прозаик, издатель, арт-критик.